KSC steht für:
 Karlsruher SC, deutscher Sportverein
 Kennedy Space Center, US-amerikanischer Weltraumbahnhof
 Kitzbüheler Ski Club, österreichischer Skiclub
 Knights of the Southern Cross - Australia, katholische Bruderschaft in Australien
 Knights of the Southern Cross - New Zealand, katholische Bruderschaft in Neuseeland
 Kommissionier- und Sequenziercenter, Lagerbereich zur Bereitstellung von Fertigungsteilen in Bandsequenz (Automobilindustrie)
 Komunistická strana Československa, Kommunistische Partei der Tschechoslowakei 
 Köpenicker SC, deutscher Sportverein
 Flughafen Košice, slowakischer Flughafen nach dem IATA-Code
 Krajowa Spółka Cukrowa, Zucker produzierendes Staatsunternehmen in Polen
 Kremser SC, österreichischer Fußballverein
 Kuwaiti Joint Stock Company, Unternehmensform im kuwaitischen Rechtssystem

ksc steht für:
 Southern Kalinga (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Kalinga (Sprache) der Igorot in der Provinz Kalinga

KSČ steht für:
 Komunistická strana Československa, Kommunistische Partei der Tschechoslowakei

Abkürzung